Romanov je priimek več oseb:
 Georgij Pavlovič Romanov, sovjetski general
Konstantin Nikolajevič Romanov (1827–1892), ruski admiral, veliki vojvoda
 Nikolaj Aleksejevič Romanov, sovjetski general
 Fjodor Nikolajevič Romanov, sovjetski general
Grigorij Romanov (1923–2008), sovjetski politik, prvi sekretar Leningrada, član politbiroja CK KPSZ, rival Gorbačova 
 Mihail Timofejevič Romanov, sovjetski general
 Ignatij Dimitrijevič Romanov, sovjetski general